Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Pereira che ha battuto in finale Luis Herrera 6-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Bryan Shelton (semifinali)
 Nicolás Pereira (Campione)
 Jaime Oncins (quarti di finale)
 Simon Youl (primo turno)

 Roberto Jabali (primo turno)
 Sergio Cortés (semifinali)
 Fernon Wibier (quarti di finale)
 Patricio Arnold (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1994